Никола́с Рубе́н Меди́на (; род. 17 февраля 1982) — аргентинский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Олимпийский чемпион 2004 года в составе сборной Аргентины, серебряный призёр Кубка Америки 2004.

Биография 
Николас Медина — воспитанник знаменитой футбольной Академии «Архентинос Хуниорс». С 1997 года он стал привлекаться к играм за основной состав клуба. Параллельно выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Аргентины.

В 2001 году Медину приобрёл английский футбольный клуб «Сандерленд» за 3,5 миллиона фунтов стерлингов. В этой команде он присоединился к своему партнёру по сборной до 21 года и бывшему партнёру по «Архентинос» Хулио Арке. Тренер «Сандерленда» Питер Рид назвал Медину «совершенным полузащитником». Однако если Арка был игроком основы, то Медине удалось сыграть за английский клуб лишь в одном матче за Кубок Англии против «Болтон Уондерерс». Английская пресса и болельщики недоумевали, почему игроку не дают больше шансов проявить себя. В числе объяснений были травма футболиста, плохие отношения с Ридом (несмотря на его первоначальные положительные отзывы о Медине), нелюбовь игрока к городу Сандерленд (Медина предпочитал жить в Ньюкасл-апон-Тайне). Медина стал самым дорогим футболистом в истории «Сандерленда», который так и не провёл ни одного матча в чемпионате страны.

Разумеется, такая ситуация не могла устраивать игрока, и в сезоне 2003/04 он выступал на правах аренды в испанском «Леганесе». Он провёл отличный сезон за новый клуб и был включён в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки, а затем и на Олимпийские игры в Афинах. На Кубке Америки 2004 Николас Медина не сыграл ни одного матча. Сборная Аргентины дошла до финала и уступила в серии пенальти сборной Бразилии.

На победном для аргентинцев турнире Медина провёл три матча, во всех случаях выходя на замену — в первой игре группового этапа против Сербии и Черногории, в четвертьфинале против Коста-Рики и в полуфинале против Италии.

После окончания Олимпиады Медина провёл сезон в клубе «Реал Мурсия», после чего вернулся в Южную Америку. Он сменил множество команд, часто получал травмы, мешавшие дальнейшему развитию карьеры. В 2016 году провёл свои последние игры на профессиональном уровне в клубе второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины «Индепендьенте Ривадавия». В настоящий момент является директором этого клуба.

Достижения 
  Финалист Кубка Америки (1): 2004
  Олимпийский чемпион (1): 2004
 Чемпион мира среди молодёжи (1): 2001

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика
 Статистика в Аргентине
 Профиль игрока на bdfa.com.art

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Индепендьенте Ривадавия»
Игроки ФК «Ла-Пьедад»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Нуэва Чикаго»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Спорт Уанкайо»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Тиро Федераль»
Игроки ФК «Унион Комерсио»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Эль-Порвенир»
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года